Wenn wir alle Engel wären ist der Titel von:

 Wenn wir alle Engel wären (Roman), Roman von Heinrich Spoerl
 Wenn wir alle Engel wären (1936), Romanverfilmung von Carl Froelich aus dem Jahr 1936
 Wenn wir alle Engel wären (1956), Romanverfilmung von Günther Lüders aus dem Jahr 1956